З розвитком штучного інтелекту, завжди поставало питання, як керувати системами за допомогою голосу. Для цього створювалися різноманітні системи розпізнання звукових записів. Даний алгоритм розрахований на швидке (жертвуючи точністю) визначення рівня збігу двох аудіофайлів.

Принцип роботи 
Даний алгоритм базований на алгоритмі швидкого перетворення Фур'є. Спершу нам потрібно перетворити хвилю аудіофайлу за допомогою швидкого перетворення Фур'є, в послідовність дикретних величин частот. Таку операцію ми робимо і з файлом, з яким потрібно порівняти. В нас повинні вийти масиви, з однаковою кількістю елементів. Останньою операцією є діленя масивів один на одний, таким чином у нас вийде вихідний масив зі значеннями відхилень, які потім ми досліджуємо і на базі них робимо висновок.

Див. також 
 Перетворення Фур'є
 Дискретне перетворення Фур'є

Джерела 
 James W. Cooley, John W. Tukey: An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. In: Math. Comput. 19, 1965, S. 297–301.
 Brigham, E.O. (2002), The Fast Fourier Transform, New York: Prentice-Hall

Алгоритми